Циннова связка, или ресничный поясок, цилиарная связка (), — круговая связка, подвешивающая хрусталик глаза, образованная из тонких гликопротеиновых зонулярных волокон (fibrae zonulares). Расположена в задней камере глаза. Названа в честь немецкого врача Иоганна Готтфрида Цинна, который описал её в 1755 году.

Волокна цинновой связки покрыты мукополисахаридным гелем с целью защиты от протеолитических ферментов водянистой влаги камер глаза. Это обусловливает мембраноподобный вид передней и задней камер глаза.

Когда циннова связка натягивается или расслабляется, происходит сокращение цилиарной мышцы, приводящее к изменению кривизны хрусталика, что обеспечивает акт аккомодации. При сокращении мышцы натяжение уменьшается, и хрусталик округляется. При расслаблении мышцы зонулярные волокна натягиваются, и хрусталик сплющивается. Фокус удаляется.

В цинновой связке различают передние и задние зонулярные волокна. Передние зонулярные волокна отходят от основания ресничных отростков и прикрепляются к экваториальной и задней частям хрусталика. Задние зонулярные волокна отходят от зубчатого края и прикрепляются к передней части хрусталика. Между скрещенными передними и задними волокнами вокруг хрусталика образуется незамкнутое щелевидное пространство, которое называется каналом ().

Зонулярные волокна прикрепляются на цилиарном теле к стекловидной мембране, самому наружному слою.

При отрыве волокон цинновой связки хрусталик смещается (происходит вывих хрусталика).

Библиография 
  

Глаз